Wyola – comunità non incoporata dell'Arkansas
Wyola – census-designated place del Montana
Wyola – comunità non incoporata della Pennsylvania
Lago Wyola – lago del Massachusetts